Castori – roditori semiacquatici della famiglia dei Castoridae
 Fabrizio Castori – allenatore di calcio italiano
 Prudence Castori – religiosa italiana, venerata come santa dai cattolici